Теофилопулос — греческая фамилия:
 Теофилопулос, Алики (род. 1972) — американский режиссёр, продюсер, сценарист, аниматор, художник-раскадровщик, актриса озвучивания и автор песен греческого происхождения;
 Теофилопулос, Иоаннис (1790—1885) — греческий моряк, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.